Olímpia Emanuela Enriqueta María Torlonia de Borbó (nascuda a Lausana, Suïssa, el 27 de desembre de 1943) és la filla menor de la Infanta Beatriu de Borbó i de Battenberg i d'Alessandro Torlonia, V Príncep de Civitella-Cesi. És per tant neta del Rei Alfons XIII d'Espanya i de la seva esposa la Princesa Victòria Eugènia de Battenberg, i cosina carnal del Rei Joan Carles I d'Espanya, així com tia materna d'Alessandro Lecquio. La seva padrina de baptisme va ser la seva tia política, Emanuela de Dampierre, i per ella va prendre part del seu nom.

Matrimoni i fills 
Es va casar el 26 de juny de 1965 en la Basílica de Santa Maria in Trastevere, a Roma, amb el francès Paul-Annik Weiller (1933-1998). La parella ha tingut sis fills:
 Aliki Béatrice Victoria Weiller (n. 23 de març de 1967). Està casada i té quatre fills.
 Sibilla Sandra Weiller (n. 12 de juny de 1968) casada amb el príncep Guillem de Luxemburg i tenen quatre fills.
 Paul-Alexandre Weiller (12 de febrer de 1970 - 10 d'abril de 1975).
 Laura Daphne Lavinia Weiller (24 de juny de 1974 - 5 de març de 1980).
 Cosima Marie Elisabeth Edmée Weiller (n. 18 de juny de 1984).
 Domitilla Louise Marie Weiller (n. 14 de juny de 1985).
Malgrat el seu parentiu amb la Família Reial Espanyola, Olímpia Torlonia no és oficialment part de la mateixa atès que el seu parentiu és per línia femenina.

Olímpia és l'única dels seus germans que roman amb vida.

Ancestres 

Persones de Lausana
Nobles